Bitwa morska pod Eubeą – starcie zbrojne, które miało miejsce 20 września 1697 w czasie wojny wenecko-tureckiej (1683–1699), będącej częścią ogólnoeuropejskich zmagań w ramach wojny Ligi Świętej z Turcją.

Po nierozstrzygniętej bitwie pod Andros floty wenecka i turecka ponownie starły się na południe od wyspy Eubei. Flota wenecka miała 26 żaglowców, 2 handlowce, kilka galer, 2 brandery i ok. 1600 dział, a turecka 45 okrętów (w tym 1 żaglowiec trzypokładowy 70–80 dział,  19 żaglowców 50–60 dział i 19 galiot) oraz 2 brandery. Wenecjanie stracili w bitwie 191 zabitych i 516 rannych. Straty tureckie nieznane. Wenecjanie próbowali użyć w tej bitwie brandera, ale bez powodzenia.

Bibliografia 
 R. C. Anderson, Naval wars in the Levant 1559–1853, Liverpool University Press, 1952; also 2005, Martino Pub., .

Eubea